Étrépilly peut désigner :
 Étrépilly, commune française de l'Aisne ;
 Étrépilly, commune française de Seine-et-Marne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France